Симако́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Симакова, Анастасия Геннадьевна (род. 2004) — российская художественная гимнастка.
 Симакова, Ангелина Алексеевна (род. 2002) — российская гимнастка.
 Симакова, Мария Васильевна (1934—2021) — художница, народная мастерица в области чувашской национальной вышивки.
 Симакова, Ольга (род. 1961) — советская легкоатлетка.

Топоним 
 Симакова — деревня, Шадринский район, Курганская область, Россия.